Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft in het verleden de volgende drieletterige afkortingen voor landcodes gebruikt:

Zie ook
 Lijst van IOC-landcodes

IOC-landcodes
Olympische Spelen